Села:
 Горобії — Полтавська область, Зіньківський район
 Горобії — Полтавська область, Лубенський район